Wojsko Polskie na Wschodzie (1914–1920)
 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR – Armia Andersa 1941-1942
 Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie – formacja wojskowa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1941-1942
 Armia Polska na Wschodzie – formacja wojskowa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1942-1947
 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR – Armia Berlinga 1943-1944

Wojsko Polskie na Wschodzie